Coordes ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Coordes (* 1944), deutscher Fußballspieler und -trainer

 Luis Coordes (* 1999), dominikanischer Fußballspieler